Een dobbe is een gegraven vijver voor drink- of bluswater.

Dobbe kan ook verwijzen naar:
 De Dobbe, een park in de stad Zwolle (Overijssel)
 De Dobbe (Leeuwarden), (It Puoltsje), een klein meer in een gelijknamig natuurgebied in de Nederlandse provincie Friesland

Achternamen 
 Joost Dobbe, een singer-songwriter
 Joseph Dobbe, een missionaris
 Theo Dobbe, een verzetsstrijder
 Willy Dobbe, een televisiepresentatrice

Zie ook 
 Dobbeplas (doorverwijspagina)